Twilight Cruiser — пятый студийный альбом американской рок-группы Kingdom Come, выпущенный в апреле 1995 года на немецком лейбле Viceroy Music Europe.

Треклист

Участники записи 
 Ленни Вольф (Lenny Wolf) — вокал, ритм-гитара, сведение, продюсирование
 Маркус Демл (Markus Deml) — соло-гитара
 Оливер Кисснер (Oliver Kiessner) — ритм-гитара
 Мирко Шаффер (Mirko Schaffer) — бас-гитара
 Бернд Финцен (Bernd Fintzen) — клавишные
 Кай Фрике — ударные, сведение

Примечания

Ссылки 
 Kingdom Come — Twilight Cruiser на allmusic.com
 Kingdom Come — Twilight Cruiser на lennywolf.com

Альбомы Kingdom Come